Wspólnota Ludzka (gren. Inuit Ataqatigiit) jest grenlandzką socjalistyczną i separatystyczną partią polityczną.

Historia 
Ugrupowanie powstało w latach 70 wraz z falą radykalizmu wśród duńskiej młodzieży. Partia dąży do pełnej niepodległości Grenlandii.

W wyborach 2005 roku partia zdobyła 22,6% poparcia i siedem mandatów na 31. Cztery lata później zdobyła 44% głosów i zwiększyła swój udział w parlamencie do 14 z 31 miejsc.

Inuit Ataqatigiit jest reprezentowana w Folketing, parlamencie duńskim, przez Juliane Henningsen.

Inuit Ataqatigiit dokonał przełomu w wyborach parlamentarnych na Grenlandii w 2009. Ugrupowanie uzyskało 43,7% poparcia.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna witryna partii

Grenlandzkie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
Ruchy secesyjne i separatystyczne
Partie narodowo-lewicowe